Са́ндовский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Тверской области.

Административный центр — посёлок Сандово, находится в 236 (по другим данным — в 247) километрах от областного центра г. Твери.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО Сандовский муниципальный район и входящие в его состав городское и сельские поселения были преобразованы в Сандовский муниципальный округ, соответствующая административная единица в округ.

География

Территория 
Район находится на севере Тверской области. Граничит на севере с Пестовским районом Новгородской и Устюженским районом Вологодской области, а также на западе с Лесным районом, на востоке с Весьегонским районом, на юге с Молоковским и Максатихинским районами Тверской области.

Площадь Сандовского района 1603 км², что составляет 1,9 % от территории области. По состоянию на 2004 год 87779 гектаров (877,8 км²) занимают леса (более 54 % площади района), 58113 гектаров (581,1 км²) сельхозугодий, 5093 гектара (50,9 км²) болот, 886 гектаров (8,9 км²) под водой.

Рельеф 
По характеру рельефа район относится к восточному возвышенному району области. Западная и юго-западная его части входят в пределы Северо-Моложской низины, имеющей общий слабый уклон на север. Пониженные участки в бассейне р. Мологи представляют собой плоские песчаные равнины, в значительной части заболоченные. Самое низкое место в районе — правый берег Мологи, 114 м над уровнем моря. Юго-восточная часть района расположена в пределах Овинищенской возвышенности. Самая высокая точка в районе — безымянный холм у деревни Грядки, высота 234 м над уровнем моря. В районе много и других холмов — у с. Старое Сандово (214 м), Топорово (214 м), Тухани (201 м), Туково (201 м) и др. Климат района умеренно континентальный.

Гидрография 
Сандовский район расположен в бассейне реки Волги. Основные реки — Молога, Ратыня, Мелеча, Реня. Западная, центральная и южная части района расположены в бассейне реки Мологи, протекающей по западной границе Сандовского района с Лесным районом. Через район протекают много небольших рек и ручьев.

Река Ратыня — приток Мологи, исток у деревни Кстинкино, на границе области, в 5 км к северу от Сандово, протекает в юго-западном направлении устье у дер. Тюхтово, на границе с Лесным районом. В южной части района протекает река Мелеча из бассейна Волги и множество её притоков.

В восточной и северо-восточной частях района в западном направлении протекают река Реня (исток у деревни Малая Попиха, впадает в Рыбинское водохранилище), а также её приток Радуга и другие реки бассейна Рени. Южная часть района — бассейн реки Мелеча, которая впадает в реку Осень, а та — в Мологу.

В районе есть небольшие озера — Старосандовское озеро (центр района, окрестности с. Старое Сандово), в юго-западной части района — Раменецкое озеро (недалеко от деревень Раменец и Крылово), Горковское озеро (между деревнями Горка и Лунёво).

История 
История края начинается с села Сандово (ныне — Старое Сандово), которое упоминается в переписных книгах в 1500 году. По территории нынешнего Сандовского района проходил торговый тракт Устюжна—Городецк. В 1745 и 1792 это село было нанесено на атласы Российской империи, а в 1775 году вместе с окрестными сёлами и деревнями включено в Весьегонский уезд. Во второй половине XIX века в сёлах нынешнего Сандовского района открываются училища (Залужское, Сушигорицкое, Туханское, Лукинское, Карамышевское, Щербоковское), церковно-приходская школа в Сандово, а также Сушигорицкая земская больница, которой в 1889 году стала заведовать Софья Кочурова, одна из первых женщин — врачей Тверской губернии.

В мае 1924 года образована Сандовская волость. В августе 1929 года Сандовская, Лукинская и Топалковская волости образовали Сандовский район, который вошёл в состав Бежецкого округа Московской области.

Первоначально Сандовский район включал следующие сельсоветы: Арханский, Березницкий, Березский, Болотский, Больше-Малинский, Больше-Мякишевский, Больше-Никитинский, Больше-Раменский, Бреховский, Вяжищенский, Гавриловский, Грядский, Давыдовский, Залужский, Иваньковский, Карамышевский, Колюбакинский, Крестовский, Ладожский, Лошицкий, Лукинский, Нивицкий, Орудовский, Павский, Пермьский, Плосковский, Пневский, Пожарский, Пятницкий, Растороповский, Русско-Васильковский, Сандовский, Соснинский, Сушигорицкий, Топалковский, Туханский, Удальский, Щербовский и Якушинский.

В 1932 году районный центр перенесён из села Сандово (которое переименовано в Старое Сандово) в деревню Орудово при железнодорожной станции Сандово. Рядом с железнодорожной станцией, на месте деревни Орудово был построен новый посёлок, который получил название Сандово. В 1935 году Сандовский район включён в Калининскую область.

В годы Великой Отечественной войны Сандовский район остался в тылу, колхозы и совхозы района поставляли хлеб и скот для фронта. Более 8500 жителей района воевали с немецко-фашистскими захватчиками, более 2000 участников войны были награждены орденами и медалями. Пять жителей района, участвовавших в войне — Звонарёв Степан Демидович, Ершов Василий Александрович, Иванов Александр Михайлович, Рудаков Павел Васильевич, Комаров Иван Михайлович — стали Героями Советского Союза. Жители района, работавшие в тылу, собрали 5 миллионов рублей на строительство танковой колонны Калининского фронта и звена самолётов имени Лизы Чайкиной.

В феврале 1963 года Сандовский район присоединён к Весьегонскому району, но в январе 1965 года восстановлен. В 1967 году районный центр Сандово стал посёлком городского типа.

До начала муниципальной реформы район в 2005 году район делился на 11 сельских округов: Большемалинский, Вокшинский, Ладожский, Лукинский, Соболинский, Старосандовский, Сушигорицкий, Топалковский, Туханский, Устровский, Караваевский.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО Сандовский муниципальный район и входящие в его состав городское и сельские поселения были преобразованы в Сандовский муниципальный округ.

Население 

Численность населения по предварительным итогам переписи 2010 года составляет 6797 человек, что составляет 0,5 процента от численности населения области. Городское население (жители посёлка Сандово) — 3507 человек (51,6 процента), сельское население — 3290 человек (48,4 процента). В структуре населения около 55 % женщин, около 45 % мужчин. В период между переписями 2002 и 2010 годов население Сандовского района сократилось на 28 %. По темпам убыли населения Сандовский район на первом месте в Тверской области.

 Урбанизация

Административно-муниципальное устройство 

В 2006 году в муниципальном районе было образовано 1 городское поселение и 5 сельских поселений.

Законом Тверской области от 28 марта 2013 года Старосандовское сельское поселение было упразднено и включено в Топоровское сельское поселение.

До 2020 года в состав Сандовского муниципального района входили 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения:

Населённые пункты 
В муниципальном округе насчитывается 215 сельских населённых пунктов и 1 посёлок городского типа.

Местные органы власти 
19 декабря 2016 года единогласным решением депутатов Собрания депутатов Главой Сандовского района избран Грязнов Олег Николаевич.

Бывший глава района — Марина Михайловна Тихомирова, избрана 21 ноября 2004 года, получив 56 процентов голосов избирателей. 11 октября 2016 года, Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначил руководителем тверского областного ЗАГСа Марину Михайловну Тихомирову.

21 ноября 2004 года в этот день были проведены выборы Собрания депутатов Сандовского района третьего созыва. Первые после 1993 года выборы проводились 17 ноября 1996 года, вторые — 19 ноября 2000 года. В 2005 году помимо органов власти района избраны также депутаты посёлка Сандово и пяти сельских поселений.

Экономика

Сельское хозяйство 
Сандовский район — сельскохозяйственный. На 1 января 2002 года в районе было 20 сельскохозяйственных предприятий, 33 крестьянских (фермерских) хозяйств. За сельскохозяйственными предприятиями в районе закреплено 124,7 тыс. га, что составляет 77,8 % территории. Средний размер одного сельскохозяйственного предприятия составлял 5943 га, в том числе 1824 га пашни. По правовой форме — 15 колхозов, четыре сельскохозяйственных производственных кооператива и одно общество с ограниченной ответственностью. 12 хозяйств имели молочно-мясное направление с развитым льноводством, семь — молочно-мясное направление.

Предприятия 
 ОАО Сандовское АТП — Сандовское автотранспортное предприятие (перевозка пассажиров)
 Большемалинский льнозавод в с. Большое Малинское (производство льноволокна)
 ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «АЛЬЯНС Сандовские Тепловые Сети» (жилищно-коммунальные услуги)
 ООО Сандовское ДРСУ — дорожное ремонтно-строительное управление (строительство и ремонт дорог)
 ПО «Хлеб» (производство хлеба)
 РАЙПО (торговля, общественное питание)
 ООО «Арм-Росс» (добыча песка, гравия, щебня)

Природные ресурсы 
Леса занимают — 54,6 % территории района. Расчётная лесосека — 103,6 тыс. м³, в том числе 34 тыс. м³ по хвойному хозяйству. Объём лесозаготовок составляет 26,6 тысяч м³.

В районе имеются месторождения торфа и песчано-гравийной смеси.

На территории района имеются охраняемые природные объекты — клюквенные и черничные болота, парки, рощи.

Транспорт

Железная дорога 
По территории района с юго-запада на северо-восток проходит железная дорога Сонково — Кабожа (участок Овинище II — Пестово), протяжённость железнодорожного пути — примерно 45 километров, станции на территории района — Топорово (85 километр от Сонково), Дынино (92 километр), Сандово (108 километр), Подмошва (119 километр). Через Сандовский район ежедневно ходит пассажирский поезд Сонково — Пестово, но три раза в неделю к нему прицепляют несколько вагонов по маршруту Москва — Пестово (которые от Москвы до Сонково идут в составе поезда Москва — Рыбинск). В летнее время по специальному назначению ходят также поезда до Санкт-Петербурга и Ярославля .

Автомобильный транспорт 
Общая протяжённость автомобильных дорог — 390 километров. Автомобильная дорога Хабоцкое — Молоково — Сандово — граница Вологодской области (далее на Устюжну), ответвляется в Хабоцком от автодороги «Тверь—Бежецк—Весьегонск—Устюжина». Асфальтовое покрытие до Сандово и от Григорово до границы с Вологодской областью. На участке 62+165 — 68+815 км (от Сандово до Григорово) асфальтового покрытия нет, планируется реконструкция. В Сандово имеется автотранспортное предприятие, которое обслуживает 9 постоянных и 3 сезонных маршрута. 140 населённых пунктов Сандовского района имеет автобусное сообщение. Автобус «Тверь—Сандово» (через Рамешки—Бежецк—Красный Холм—Молоково) ходит два раза в сутки, идёт примерно 5 часов 30 минут.

Социальная сфера

Здравоохранение 
Центральная районная больница расположена в Сандово на улице Софьи Кочуровой. В районе также действуют 3 сельских амбулатории, 29 фельдшерских пунктов, молочная кухня, отделение скорой помощи. По состоянию на 2004 год в системе здравоохранения работает 191 человек.

Образование 
По состоянию на 2004 год в системе образования района работают 290 человек, в школах обучается 888 человек, а в дошкольных учреждениях (детских садах, дошкольных группах) воспитывается 210 детей. Всего в районе 15 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки. В Сандово также действует музыкальная школа.

Сандовское профессиональное училище № 55 (ПУ-55) проводит готовит мастеров сельскохозяйственного профиля, хозяек усадьбы и поваров — кондитеров.

Культура, спорт 
Библиотечная система включает в себя Центральную районную библиотеку, которая действует с 1932 года, детскую библиотеку и 15 сельских филиалов. По состоянию на 2004 год фонды библиотек составляют 162 тысячи книг, в год обслуживается 7500 читателей.

В Сандово действует районный центр досуга, здание построено в 1984 году, в нём (по данным 2004 года) работают 25 творческих коллективов. В 2003 году в Сандово был открыт после реконструкции Спортивно-молодёжный центр, в нём работают спортивные секции и футбольная команда.

Достопримечательности

Городищенский археологический комплекс 
Городищенский археологический комплекс расположен у села Городище, площадь около 5 км². Комплекс включает крепость, 2 древних селища и 50 сопок погребальных памятников. Крепость имеет форму трапеции с большим основанием 120 м и высотой природного уступа — 5-8 метров, датируется X—XII веком. Сопки археологического комплекса — словено-вепсские захоронения второй половины 1 тысячелетия нашей эры, имеют круглую форму.

Усадьбы 
 Усадебный комплекс XVIII—XIX веков в селе Ладожское
 Усадебный комплекс (бывшее имение Ухтомских) XVIII—XIX веков в с. Тухани

Церкви 
 Знаменская церковь в д. Сушигорицы (1726)
 Благовещенская церковь в с. Тухани (1789)
 Церковь Рождества Христова в с. Ладожское (1797)
 Успенская церковь в д. Залужье (1821)
 Церковь Митрофания в д. Рекуша (1860)
 Христорождественская церковь в с. Старое Сандово (1865)
 Троицкая церковь в с. Лукино (1875)

Символика

Герб 
Основой герба Сандовского района является геральдический щит, пересечённый посередине ломаной линией. Верхняя часть герба имеет жёлтый цвет, на ней изображена пчела. В нижней части герба зелёного цвета изображены два листа клевера. Ломаная линия изображает два холма — это связано с тем, что район расположен на возвышенности, в холмистой местности. Жёлтый цвет герба символизирует совершенство, трудолюбие, богатство, зелёный цвет — природную красоту и сельское хозяйство. Пчела символизирует трудолюбие, клевер — природную гармонию и развитость сельского хозяйства.

Гимн 
Гимн района — «В Сандово влюблён я», слова В. А. Финагина.

Литература 
 Города и районы Калининской области. М., 1978, с.494-513.
 В. Н. Веселов. Очерки по истории Сандовского района Тверской области от древних времён до XX века. Тверь, 2004.
 В. Н. Веселов. Очерки по истории Сандовского района Тверской области. XX век. Тверь, 2007.
 Атлас Тверской области. 2007. ISBN 978-5-98522-017-9.
 Атлас автомобильных дорог Тверской области. М., 2006. ISBN 5-9698-0093-7.
 «В Сандово влюблён я…» — Комсомольская правда в Твери. 23 февраля 2007 года.
 Сандово и Сандовский район. 75 лет образования района. Выпуск администрации Сандовского района. Тверь, 2004.

Примечания

Ссылки 

 Сайт районной администрации
 Сведения на сайте Законодательного собрания Тверской области
 Историческая справка
 Сандово на сайте «Савёловская глухомань»
 Интервью с Главой Сандовского района М. М. Тихомировой
 Публичный доклад отдела образования Сандовского района Тверской области
 Район на архивных и современных картах

Муниципальные округа Тверской области
Округа Тверской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году